Schmid är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Schmid
 Andy Schmid
 Anton Schmid
 Anton Schmid (underofficer)

 Birger Schmid

 Carlo Schmid
 Christian Friedrich Schmid
 Christian Heinrich Schmid
 Christoph von Schmid

 Ferdinand von Schmid
 Franz Xaver Schmid

 Hans Schmid, flera personer
 Hans Schmid (ishockeyspelare)
 Hans Schmid  (backhoppare)
 Harald Schmid
 Heinrich Kaspar Schmid
 Herman Schmid
 Hermann von Schmid

 Jan Schmid
 Johannes Schmid
 Jonathan Schmid
 Josef Anton Schmid
 Joseph Schmid, flera personer
 Joseph Schmid (kompositör)
 Joseph Schmid (pedagog)

 Karl Schmid, flera betydelser
 Karl Schmid (roddare)
 Karl Adolf Schmid
 Kurt Schmid
 Kyle Schmid

 Leopold Schmid, flera personer
 Leopold Schmid (filosof) (1808–1869), tysk filosof
 Leopold Schmid (konstnär) (1901–1989), österrikisk målare, skulptör, keramiker och grafiker

 Mathias Schmid, flera betydelser
 Mathias Schmid (konstnär)
 Mathias Schmid (politiker)
 Max Schmid-Burgk
 Michael Schmid
 Michael Schmid (roddare)

 Pier Schmid
 Peter Schmid

 Ruth Schmid

 Samuel Schmid
 Susanne Schmid
 Sven Schmid

 Walter Schmid-Sachsenstamm
 Wilhelm Schmid
 Wilhelm Eduard Schmid

Se även 

 Schmidt
 Smith

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken